Comitatul Florence, conform originalului din limba engleză, Florence County, este numele a două comitate din .

 Comitatul Florence, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Florence, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Comitatul Florence (dezambiguizare)
 Florence (dezambiguizare)
 Florence (nume)